Liberalno demokratska stranka, niz stranaka, često s kraticom LDP (Liberal Democratic Party)
 Laban ng Demokratikong Pilipino, filipinska politička stranka